Osoby o tym nazwisku:
 Çariýar Muhadow – turkmeński piłkarz
 Röwşen Muhadow – turkmeński piłkarz, trener piłkarski